Sugar Grove :

 Sugar Grove (Illinois)
 Sugar Grove (Pennsylvanie)
 
 
 Sugar Grove (Ohio) 
 Sugar Grove Station